Dvorec Zalog je lahko:

 Dvorec Zalog (Breitenau)
 Dvorec Zalog (Wartenberg)